Légitime Violence, film de John Flynn sorti en 1977
Légitime Violence, film de Serge Leroy sorti en 1982
Légitime violence, groupe de rock anticommuniste québécois formé à Québec en 2009.